Сезон 2006 года чемпионата мира по ралли — 34-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Сезон состоял из 16 этапов, стартовал 20 января на Ралли Монте-Карло и закончился  3 декабря на Ралли Великобритании.

Календарь

Команды и пилоты

† Себастьен Леб повредил руку на Ралли  Турции и досрочно завершил сезон.

Итоги чемпионата

Личный зачёт
Топ-20

Зачёт производителей

Статистика и достижения
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания 

 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на ewrc-results.com

Сезоны WRC